Spechbach (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Spechbach (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin
Spechbach-le-Bas, een plaats in deze gemeente
Spechbach-le-Haut, de hoofdplaats van deze gemeente